Jazz, een in de VS ontstaan muziekgenre
 Jazz (appel), een Nieuw-Zeelandse appelsoort
 Jazz (Henri Matisse), een kunstenaarsboek van de Franse kunstschilder Henri Matisse
 Jazz (Queen), een album van de Britse band Queen uit 1978
 Jazz (radioprogramma)
 Jazz (Transformers), een Transformers-personage
 Carlene Begnaud, bijgenaamd Jazz, een Amerikaanse worstelaarster